Коміренко Василь Іванович (* 1962) — український економіст; доктор економічних наук.
 Коміренко Михайло Митрофанович (1937—2019) — ветеран праці, Соросівський професор, Народний вчитель України.

Прізвища на -енко